Le QuiKsilver Pro 2008 est le premier des 11 événements du Championnat du monde de surf WCT 2008.
Il se déroule du  au  à Gold Coast, Australie.

Participants 
 Absent du top 45 : Chris Ward pour raisons personnelles.
 Donc 4 places à attribuer :
 Nic Muscroft  remplaçant officiel de l'ASP
 3 wild Card : Michel Bourez , Tamaroa McComb  et Julian Wilson

Tour 1 
 A Duranbah le , vagues de 2/3 pieds, soleil, conditions régulières.
 1 au Tour 3   -   2 et  en repêchages Tour 2

Tour 2 
 A Snaper Rock le , vagues de 2/4 pieds, couvert, vent leger, conditions régulières.
 1 au Tour 3   -   2 éliminé : classé  - 225 pts - 4 700$

2008
ASP World Tour 2008
Sport en Australie en 2008